Консул може да се отнася за:
 Консул (Древен Рим) – най-висшата избираема длъжност в Римската република
 Консул (организация) – терористична организация във Ваймарската република
 Консул (дипломация) – дипломатическа длъжност